Amerikai Egyesült Államok
 Campbell (Alabama)
 Campbell (Észak-Dakota)
 Campbell (Florida)
 Campbell (Kalifornia)
 Campbell (Michigan)
 Campbell (Minnesota)
 Campbell (Missouri)
 Campbell (Nebraska)
 Campbell (New York)
 Campbell (Ohio)
 Campbell (Texas)
 Campbell (Wisconsin)
 Campbell megye (egyértelműsítő lap)
 Campbell Egyetem
 Fort Campbell
 Ausztrália
Campbell (Ausztráliai fővárosi terület)
egyéb
Campbell-réce
Alexander Campbell (egyértelműsítő lap)
Bobby Campbell (egyértelműsítő lap)
Campbell megye (egyértelműsítő lap)